Resultaterne fra damesingleturneringen ved Wimbledon Championships 2006.

Se også:Wimbledon Championships 2006 - Herresingle
Wimbledon Championships 2006 - HerredoubleWimbledon Championships 2006 - Damedouble
''Wimbledon Championships 2006 - Mixed double

Tidsplan

Seedninger 
Herunder er de seedede spillere listet. Amélie Mauresmo blev mester; ved de øvrige spillere er vist, i hvilken runde de blev slået ud.

Resultater

Tegnforklaring 
 Q = Fra kvalifikation
 WC = Wild card
 LL = Lucky Loser
 r. = Tilbagetrukket

Finalerne

Tidligere runder

1. sektion

2. sektion

3. sektion

4. sektion

Bemærkninger 
Da Serena Williams takkede nej til at deltage og hendes søster Venus blev slået ud i fjerde rundet, var mesterskabet det første siden 1999, hvor ingen af Williams-søstrene var i finalen.

Wimbledon Championships 2006
2006